Продановци — село в Болгарии:
 Продановци — в Великотырновской области;
 Продановци — в Габровской области;
 Продановци — в Софийской области.